Република Светог Марка се може односити на:
 Млетачка република
 Млетачка република (1848—1849)